Николай Гришин:
 Гришин, Николай Васильевич (псевдоним: Томский; 1900—1984) — советский скульптор.
 
 Гришин, Николай Павлович (1936—2014) — председатель Саратовского облисполкома.